Мухаметов — фамилия; имеет женскую форму Мухаметова.

 Известные носители 
 Мухаметов, Риналь Альбертович (род. 1989) — российский актёр.
 Мухаметов, Ринат Мидихатович (род. 1980) — российский мусульманский общественный и политический деятель, политолог-исламовед, публицист.
 Мухаметов, Руслан Радальевич (род. 1975) — ведущий солист балета Башкирского государственного театра оперы и балета, народный артист РБ. См. также 
 Мухаметово — деревня в Белорецком районе Башкортостана, относится к Абзаковскому сельсовету.
 Мухаметово — посёлок в Карабашском городском округе Челябинской области.